Trebež (gmina Brežice)
 Trebež (gmina Ivančna Gorica)